I10, i10 ou I-10 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-10, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Hypertension essentielle (primitive), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Interstate 10, une autoroute américaine reliant Santa Monica à Jacksonville.

Automobile
 Hyundai i10, une automobile du constructeur coréen Hyundai.

Train
 Voiture I10, à la SNCB, une voiture pour voyageurs initialement conçue pour le trafic international.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 IX